Plaats in Indonesië
 Setren (Slogohimo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Setren (Ngasem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Setren (Rejoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java